Taganskaja – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja
 Taganskaja – stacja metra w Moskwie na linii Tagansko-Krasnopriesnienskaja